

Niemcy 
 Winkelbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald
 Winkelbach – rzeka, dopływ Burkelsbachu
 Winkelbach – rzeka, dopływ Westerbachu

Polska 
Dawna nazwa rzeki:
 Rzecznica